

Манеєво — село, Аургазинський район, Башкортостан
 Манеєво — присілок, Тутаєвський район, Ярославська область